13-й Чемпионат СССР по дзюдо прошёл в Москве 18-21 сентября 1986 года.

Медалисты

Ссылки 
 

Чемпионаты СССР по дзюдо
Спорт в России в 1986 году
Сентябрь 1986 года
Соревнования по борьбе в Москве
1986 год в Москве
Чемпионаты СССР в 1986 году
Соревнования по дзюдо в России